Calera gentilici de l'Ametlla de Mar
 Calera (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama 
 Calera de León, municipi de la província de Badajoz, a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Calera y Chozas, municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa